Eastcott ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Escott, auch Lucy Estcott, Lucy Eastcott (1828–1895), US-amerikanische Sängerin
 William Eastcott (1883–1972), kanadischer Sportschütze